Les héros ne meurent jamais (Probabilità zero), un film italien de 1969 réalisé par Maurizio Lucidi
 Les héros ne meurent jamais, une bande dessinée française de 2000 réalisée par Charles Berberian et Philippe Dupuy
 Les héros ne meurent jamais, un film français de 2019 réalisé par Aude Léa Rapin